Сера:

 Се́ра — химический элемент с атомным номером 16. Обозначается символом S.
 Самородная сера — минерал класса самородных элементов.

Вещество
 Ушная сера — ушная сера у людей и других млекопитающих.
 Се́ра — обиходное название смеси, из которой изготавливается головка спички, спичечная сера.
 Се́ра — смола лиственницы и других хвойных деревьев, прошедшая специальную обработку — аналог жевательной резинки в Восточной Сибири. Другие названия: смолка, живица.
 Сера (Сульфур) — алхимическая сера.

Фамилия
 Се́ра, Майкл (род. 1988) — канадский актёр.
 Сёра́, Жорж-Пьер (1859—1891) — французский художник.

География
 Сера (Ярославская область) — село в Мышкинском районе Ярославской области.
 Сера — посёлок в Японии, в префектуре Хиросима.
 Сэра́ или Сера́ — монастырь в пригороде Лхасы в Тибете.

См. также 
 Ве́дьмина се́ра — народное название серно-жёлтого трутовика.
 Сэра (альбом) — дебютный альбом российского певца Валерия Меладзе.
 Cэра (имя)

Примечания